Lliura (unitat de massa)
 Lliura (astrologia), signe del zodíac, el qual és creuat pel Sol, en el seu format tropical entre el 23 de setembre i el 22 d'octubre aproximadament
 Lliura (constel·lació)
 Economia:
 Lliura (moneda), unitat de compte i sovint moneda
 Lliura mallorquina, unitat de compte emprada al Regne de Mallorca
 Lliura barcelonina o lliura catalana, unitat monetària encunyada a Barcelona i utilitzada a l'edat mitjana i moderna a Catalunya
 Lliura egípcia, unitat monetària d'Egipte
 Lliura esterlina, unitat monetària del Regne Unit
 lliura escocesa, unitat monetària d'Escòcia)
 lliura de Gibraltar, unitat monetària de Gibraltar)
 lliura de Guernsey, unitat monetària de Guernsey)
 lliura d'Irlanda del Nord, unitat monetària d'Irlanda del Nord)
 lliura de Jersey, unitat monetària de Jersey)
 lliura de les Malvines, unitat monetària de les illes Malvines)
 lliura de l'illa de Man, unitat monetària de l'illa de Man)
 lliura de Santa Helena, unitat monetària de Santa Helena)
 Lliura francesa, unitat monetària de França (entre 1781 i 1794)
 Lliura libanesa, unitat monetària del Líban
 Lliura romana, unitat de referència del sistema monetari de l'Antiga Roma
 Lliura de Santa Helena, unitat monetària de Santa Helena
 Lliura síria, unitat monetària de Síria
 Lliura xipriota, unitat monetària de Xipre